Santa Eufémia de Prazins, ou oficialmente Prazins (Santa Eufémia), é uma freguesia portuguesa do município de Guimarães, com 2,23 km² de área e 1 221 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 547,5 hab/km².

População

Junta de Freguesia 
Telefone: 253 578 408
Horário de atendimento
4ª feira 21:30 / 23:00
sábado   14:30 / 16:30

Ligações externas 
https://www.facebook.com/freguesia.prazinssantaeufemia

Freguesias de Guimarães